Treno popolare – servizio delle Ferrovie dello Stato in funzione dal 1931 al 1939
 Treno popolare – film di Raffaello Matarazzo del 1933